

Persone
fratelli Asam – artisti bavaresi del XVIII secolo
Cosmas Damian Asam (1686-1739) – pittore, architetto e scultore tedesco
Egid Quirin Asam, italianizzato in Egidio Quirino (1692-1750) – architetto e scultore tedesco
Hans Georg Asam (1649-1711) – pittore barocco bavarese, padre dei fratelli Asam
Werner Asam (1944) – attore, regista e sceneggiatore tedesco

Altro
Asam – asteroide
American Society of Addiction Medicine
Asioamericano – abbreviato anche ASAM
Association for Standardisation of Automation and Measuring Systems
Australian School of Advanced Medicine
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (Centro euroasiatico di studi strategici) – think tank nazionalista turco
Tamarindo – albero anche conosciuto come asam